Die Abkürzung HDSW steht für:
 Harmonisierter Dienst von sozialem Wert
 Handwörterbuch der Sozialwissenschaften

Abkürzung